Лучшие синглы США 1984 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1984 год.

Общие сведения 
Сингл Принса «When Doves Cry» с альбома «Purple Rain» стал самым популярным в 1984 году и пробыл 5 недель на первом месте журнала Billboard в июле и августе. Также он получил за него награду American Music Awards (1985, Favorite Soul/R&B Single). Эта песня Принса стала № 52 среди 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone.

Певица Тина Тёрнер выпустила сингл «What’s Love Got to Do with It», ставший вице-чемпионом года, пробыв на № 1 три недели. Эта песня Т. Тёрнер стала № 309 среди 500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone.

И для Принса, и для Т. Тёрнер эти хиты стали первыми в их карьере, попавшими на вершину главного хит-парада своей страны, и знаковыми во всей их музыкальной карьере.

Третье место по итогам года занял хит «Say Say Say» в исполнении Пола Маккартни и Майкла Джексона, который был 6 недель на первом месте общенационального хит-парада. Трек продюсировал Джордж Мартин для 5-го сольного альбома Маккартни («Pipes of Peace», 1983).

На четвёртом месте оказался сингл «Footloose» в исполнении певца Кенни Логгинса (три недели № 1), а на пятом месте — хит «Against All Odds (Take a Look at Me Now)» Фила Коллинза, бывшего участника группы «Genesis» (также три недели № 1). На шестом месте была песня «Jump» рок-группы Van Halen (пять недель № 1 в феврале и марте). На седьмом месте песня «Hello» Лайонела Ричи (две недели № 1 в мае в США, а в Англии он пробыл шесть недель на № 1). Сингл
«Ghostbusters» (три недели № 1 в августе) группы Ray Parker, Jr. был главной темой одноименного фильма «Охотники за привидениями».

Всего в итоговую сотню лучших хитов 1984 года вошло 4 хита Лайонела Ричи, по 3 хита от Билли Джоэля, Culture Club, Cyndi Lauper, Duran Duran, Huey Lewis and the News, Мадонны, Pointer Sisters, The Cars.

Список 1984 года

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1984 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
  (краткий обзор) MyGroupThink
  (полная подборка из 100 клипов)
 Лучшие синглы США 1984 года
 Top 100 лучших синглов по годам
 Billboard Top Hits 1982—1987 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1984 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1984 год в музыке США